De E3 Harelbeke 2002 is de 45e editie van de wielerklassieker E3 Harelbeke en werd verreden op 30 maart 2002. Dario Pieri kwam na 209 kilometer als winnaar over de streep.

Uitslag

Externe link 
 Volledige uitslag Dewielersite.be
 Uitslag Wvcycling.com

Eendagswielerwedstrijd in 2002
2002